Barberina steht für:
 Barbara Campanini (1721–1799), genannt Barberina oder Barbarina, Balletttänzerin
 Barberina (Ballhaus), ein Baudenkmal in Chemnitz